SafenSoft SysWatch (ранее известный как Safe’n’Sec) — продукт для проактивной защиты от вредоносного программного обеспечения, разработанный российской компанией SafenSoft.

Редакции продукта 
SafenSoft SysWatch выпускается в различных редакциях — как для персональных, так и для корпоративных пользователей.

Для домашних пользователей выпускаются следующие продукты:
 SafenSoft SysWatch Personal
Базовый продукт для обеспечения проактивной защиты компьютера от вредоносного программного обеспечения, в том числе и 0-day угроз, посредством поведенческого анализа на базе HIPS, анализируя и контролируя деятельность программ и приложений.

 SafenSoft SysWatch DeLuxe
Данный продукт является расширенной версией SafenSoft SysWatch Personal, обладающей, помимо проактивного компонента, функционалом классического антивирусного сканера для обнаружения и лечения вредоносных программ

Примечания

Ссылки 
 
 
 Антивирусный маркетинг - Коммерсант.ру

Антивирусы